Гайдаш Олександр Микитович — учасник німецько-радянської війни, Герой СРСР.
 Гайдаш Олександр Миколайович — радянський і український футболіст та тренер, виступав за збірну України, майстер спорту СРСР.
 Юзеф Гайдаш — польський ударник, співзасновник гурту Breakout.